Чемпионы Финляндии по футболу — победители высшей лиги чемпионата Финляндии по футболу, который с 1990 года называется Вейккауслига. С 1908 по 1929 годы чемпион определялся в матчах за Кубок. С 1930 по 1989 годы проводился чемпионат .
В 1914 и 1943 годах чемпионат не проводился из-за Первой и Второй мировых войн соответственно.

Чемпионы и призёры чемпионатов Финляндии по футболу

Обладатели кубка 1908–1929

Местарууссарья 1930–1989 

Примечания

Вейккауслига 1990–2020

Ссылки 
 Официальный сайт Вейккауслиги 
 Finland - List of League First Level Tables

Чемпионат Финляндии по футболу